

Astronomia e geografia 
 Aquila — constelação
 Aquila (Suíça) — comuna do cantão de Tessino, Suíça
 Áquila (comuna italiana) — comuna da província homónima, Itália
 Áquila (província) — da Itália

Cidades dos Estados Unidos 
 Aquilla (Ohio)
 Aquilla (Texas)

Pessoas 
 Áquila (general) — ministro e general de Ptolemeu XIII, faraó egípcio da dinastia ptolomaica  
 Priscila e Áquila — mártires cristãos do século I
 Áquila de Sinope — tradutor da Bíblia (século II)
 Áquila Romano — gramático romano (século III)
 Áquila de Alexandria — patriarca de Alexandria entre 312 e 313

Outros usos 
 Aquila (género) — género de aves da ordem Falconiformes

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos